Salavina kan syfta på följande platser:

Argentina 

 Departamento de Salavina, kommun, Santiago del Estero, 
 Salavina (ort i Argentina), Santiago del Estero, 

Robotskapade Argentinaförgreningar